14. Светско првенство у кошарци за жене је одржано од 14. до 25. септембра 2002. године у Кини. Првенство су организовали Међународни кошаркашки савез (ФИБА), Кошаркашки савез Кине. САД су освојиле своју 7. титулу победивши Русију у финалу са 79 - 74. За најбољу играчицу првенства проглашена је Лиза Лесли из САД.

Градови домаћини

Земље учеснице 
 Кина се директно квалификовала као домаћин. САД су се квалификовале као актуелне олимпијске победнице, а остале репрезентације су се квалификовале путем континенталних квалификационих турнира.

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг

Група Е

Група Ф

Елиминациона фаза

Утакмице од 13. до 16. места

Утакмице од 9. до 12. места

Утакмице за медаље

Утакмице од 5. до 8. места

Утакмице од 13. до 16. места - детаљи

Утакмица за 15. место

Утакмица за 13. место

Утакмице од 9. до 12. места - детаљи

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Утакмице од 5. до 8. места - детаљи

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмице за медаље - детаљи

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Састав победничких екипа

Спољашње везе 
 ФИБА архива

Светско првенство у кошарци за жене
Кошарка у Кини
Кошарка у 2002.